Miejscowości:
 Kruhłe – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie mohylewskim
 Kruhłe – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Bereza
 Kruhłe – wieś na Białorusi, w rejonie prużańskim obwodu brzeskiego
 Kruhłe – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Kruhłe – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Kruhłe – kolonia wsi Moskiewce w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Orla
 Kruhłe – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowski, w gminie Dubicze Cerkiewne 
 Kruhłe – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Krągłe